

Patronyme 

 Fatima Adoum (1974-), une actrice française ;
 Jorge Enrique Adoum (1926-2009), un poète, écrivain, essayiste et homme politique équatorien ;
 Kady Adoum-Douass (1980-), une journaliste française.

Prénom

Toponyme 

 Adoum, un village du Cameroun.

Voir aussi 
 Adnan Addoum (1941-), un magistrat et un homme politique libanais